Uciekaj – singel zespołu Ira
 Uciekaj!  (ang. Get Out) – amerykański horror z 2017 roku w reżyserii Jordana Peele’a